Дми́трий Горбуно́в:
 Горбунов, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский игрок в дартс, участник чемпионата мира.
 Горбунов, Дмитрий Иванович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Горбунов, Дмитрий Максимович (1894—1970) — русский советский писатель, поэт, драматург.
 Горбунов, Дмитрий Сергеевич (род. 1975) — российский физик.